Carlos Rodríguez puede referirse a los siguientes políticos, diplomáticos y líderes:

 Carlos Rodríguez Landaeta (1778-1863), fundador del pueblo chileno de San Gabriel.
 Carlos Rodríguez Erdoíza (1782-1839), político chileno.
 Carlos Juan Rodríguez (1831-1892), político y educador argentino, líder del partido federal.
 Carlos Rodríguez Jiménez (1899-n/d), diplomático venezolano.
 Carlos Rodríguez Pastor (1900-1998), empresario y político peruano.
 Carlos Rafael Rodríguez (1913-1997), político cubano.
 Carlos María Rodríguez de Valcárcel (1914-1961), político español.

Asimismo, puede hacer referencia a los siguientes deportistas:

 Carlos Rodríguez (portero) (n.1987), futbolista guatemalteco.
 Carlos Rodríguez Ibarra (n.1988), futbolista colombiano.
 Carlos Gabriel Rodríguez (n.1990), futbolista panameño.
 Carlos Mario Rodríguez (n.1995), futbolista colombiano.
 Carlos Alberto Rodríguez (n.1997), futbolista mexicano.
 Carlos Rodríguez (ciclista) (n.2001), ciclista español.

También, puede referirse a los siguientes artistas:

 Carlos Rodríguez (n.1972), músico argentino conocido también como Nekro o Boom Boom Kid.
 Carlos Rodríguez (n.1989), actor español.

Además, puede hacer referencia a los siguientes hombres:

 Carlos Manuel Rodríguez Santiago (1919-1963), laico terciario benedictino, teólogo y beato católico puertorriqueño.
 Gil Carlos Rodríguez Iglesias (n.1946), jurista español.
 Carlos Rodríguez Braun (n.1948), economista hispano-argentino.
 Carlos Rodríguez (1959-2006), uno de los alias con los que se conoció al asesino serial mexicano Ángel Leoncio Reyes Recendis.
 Carlos Rodríguez Grández, guitarrista, autor y compositor peruano, cofundador de la banda de cumbia peruana Los Mirlos.